Вишневское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Вишневское сельское поселение — входит в Беловский район Кемеровской области
 Вишневское сельское поселение — входит в Купинский район Новосибирской области
 Вишневское сельское поселение — входит в Тамалинский район Пензенской области

См. также 
 Вишнёвское сельское поселение — в Красноперекопском районе Республики Крым
 Вишневский сельсовет